Blockchain, sekwencyjna rozproszona baza danych używana w kryptowalutach pochodzących od bitcoina
 Blockchain.com, usługa wymiany bitcoinów, portfela i eksploratora bloków
 Cipher Block Chaining, tryb szyfrowania blokowego w kryptografii


Strony ujednoznaczniające